C8, C-8, C.VIII ou C08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 AEG C.VIII, un avion de reconnaissance allemand ;
 Diemaco C8, un fusil d’assaut canadien ;
 HMS C8, un sous-marin de la Royal Navy ;
 LFG Roland C.VIII, un avion de reconnaissance allemand ;
 Morris C8, un tracteur d'artillerie britannique.

Fiction 
 C-8, un personnage de Dragon Ball.

Médias 
 C8 (ex-D8), chaîne de télévision française (liste).

Papeterie 
 C8, format de papier d'une dimension de , selon la norme internationale ISO 216.

Sciences 
 Anatomie
 C8, nerf spinal situé en dessous de la  et dernière vertèbre cervicale dans les membres supérieurs de l'anatomie humaine.

 Astronomie
 Celestron C8, télescope astronomique Schmidt-Cassegrain de la marque américaine Celestron.
 NGC 559, un amas ouvert d'étoiles dans la constellation de Cassiopée, noté C8 au catalogue de Caldwell.

 Chimie
 C8, appellation pour l'acide perfluorooctanoïque (APFO ou  PFOA) ou acide perfluorooctanoate, est un acide synthétique qui fait partie de la composition du Téflon.

Médecine
 C8, Une protéine du système du complément ;
 Classe ATC C08, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Tumeur maligne  des glandes salivaires principales, autres et non précisées (C08), d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Sauber C8, une voiture de course de l’écurie suisse Sauber.

Transports 
 Automobile

 Audi A6 C8, une automobile du constructeur automobile allemand Audi ;
 Chevrolet Corvette C8, une voiture sportive du constructeur automobile américain Chevrolet ;
 Citroën C8, un monospace du constructeur automobile Citroën fabriqué entre 2002 et 2014 ;
 Spyker C8, une gamme de supercar du constructeur automobile néerlandais Spyker Cars.

 Signalisation
 Panneau routier d'indication d'un emplacement d'arrêt d'urgence en France.

 Train
  Ligne C-8 du Cercanías Madrid en Espagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres